Erkki Koiso (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Tampere) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1951, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|1951-52 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-53 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-54 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1955-56 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-57 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||2 ||1 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-58 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||6 ||3 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-59 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||2 ||5 ||7 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-60 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||9 ||4 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-                           
|-
|1960-61 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||7 ||2 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1934
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Décès en juillet 2000
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 66 ans
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960